By God — третій студійний альбом американської групи Disciple, який був випущений 6 лютого 2001 року.

Композиції 
 By God – 3:48
 Not Rock Stars – 3:38
 God of Elijah – 3:10
 Knocked Down – 3:21
 Blow the House Down – 4:03
 Coal – 3:26
 Can't Breathe – 4:44
 Salt Lamp – 3:23
 You Are Here – 4:14
 Thousand Things – 6:03
 99 – 2:39
 Whiny Britches – 3:18
 You Rock My Socks Off – 3:08
 Trouble – 0:15
 Hate Your Guts – 3:40
 Whether They Like It Or Not – 4:22
 Not Since Breakfast – 3:13
 Sick and Tired of Being Sick and Tired – 4:01
 But Wait There's More – 3:36
 Rich Man – 4:05
 Sermon – 4:10

Джерела 
 By God  allmusic
 By God  last.fm